Jozef (Jef) Liefooghe is een personage uit De Kotmadam. Hij wordt sinds 1991 vertolkt door Mark Verstraete. Hij is een van de oorspronkelijke personages.

Personage 
Jef is een plantsoenarbeider in Leuven en getrouwd met Jeanne Piens. Bij start van de reeks heeft Jeanne net een snoepwinkel opgericht na een loopbaan als kassierster bij de plaatselijke Delhaize. Omdat het huis te groot is, werd beslist om de vier kamers op de bovenverdieping te verhuren aan mannelijke studenten. Echter vindt Jef een list waardoor er toch twee meisjes op kot komen. Wegens omstandigheden wordt een kamer aan een vijfde student verhuurd, waardoor Jef en Odilon verplicht zijn de zolder om te bouwen tot een vijfde kamer.

Jef is liever lui dan moe en probeert dan ook altijd onder de huiselijke karweien en taken uit te komen. Hij houdt van zijn planten in de veranda, zit in de biljartclub "De vrolijke stoters" en gaat graag vissen met zijn beste vriend Odilon, alhoewel dit volgens Jeanne geen sporten zijn maar excuses om pinten te gaan pakken op café. Ook is Jef een enorme liefhebber van vissen. Hij komt uit Antwerpen uit een familie van houthakkers. Zijn schoonmoeder haat hij, omdat ze volgens hem vreselijk is en iedereen het bloed van onder de nagels pest. Meermaals in de serie scheldt hij haar uit voor 'kreng' en 'heks' omdat ze gierig en vervelend is en hem voortdurend uitmaakt voor luiaard.

Kenmerken 
 Kalend
 Bril
 Gebochelde rug
 Vaak in overall

Catchphrases 
 Snoepie (koosnaam voor Jeanne)

Personage uit De kotmadam